Чемпіонат Польщі з хокею 1963 — 28-ий чемпіонат Польщі з хокею, чемпіоном став клуб Легія Варшава.

Підсумкова таблиця

Бомбардири

ІІ Ліга

Північна група 
1. Полонія (Бидгощ); 2. ЛКС (Лодзь)...

Південна група

Фінальний раунд 
1. ЛКС (Лодзь); 2. Полонія (Бидгощ). Ці два клуби отримали путівки до Екстракляси.

Посилання 
 Хокейний архів 1963  

 

Польська Екстраліга з хокею
Польща
Польща